Граф Яо — вид геометрического остова, взвешенный неориентированный граф, соединяющий множество геометрических точек со свойством, что для любой пары точек в графе кратчайший путь между ними имеет длину не превосходящую на постоянный множитель их евклидова расстояния.

Назван в честь Эндрю Яо.

Описание 
Основная идея построения двухмерного графа Яо заключается в окружении каждой точки равномерно распределёнными лучами, разбивая плоскость на сектора с равными углами, и соединении каждой точки с её ближайшими соседями в каждом из этих секторов. С графом Яо связан целочисленный параметр , который равен числу лучей и секторов, описанных выше. Большее значение  даёт более точное приближение к евклидову расстоянию. Коэффициент растяжения не превосходит , где  равен углу секторов. Та же идея может быть распространена на множества точек в размерностях, больших двух, но число требуемых секторов растёт экспоненциально с ростом размерности.

Эндрю Яо использовал эти графы, чтобы строить евклидовы минимальные остовные деревья в пространствах высокой размерности.

Программы рисования графов Яо 
 Остова на основе конусов в Библиотеке Алгоритмов Вычислительной Геометрии (Computational Geometry Algorithms Library, CGAL)

См. также 
 Тета-граф

Примечания

Литература 
 

Вычислительная геометрия
Геометрическая теория графов